

Persone 
 Enrique Ederle – prefetto apostolico del Vicariato apostolico di Calapan
 Gertrude Ederle (1906-2003) – nuotatrice statunitense di origine tedesca
 Wilhelm Ederle (1901-1966) – medico tedesco
 Carlo Ederle (1892-1917) – militare italiano

Forze armate
Caserma Ederle – base statunitense in Italia sede della Southern European Task Force